Первая футбольная лига 1995/1996 () — 39-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 11 августа 1995 года и закончился 19 мая 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1995/1996
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1995 году
Спорт в Турции в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996